Holweck ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Holweck (1890–1941), französischer Physiker und Widerstandskämpfer
 Frederick George Holweck (1865–1927), deutsch-amerikanischer Kirchenhistoriker
 Louis Holweck (1861–1935), französischer Bildhauer
 Oskar Holweck (1924–2007), deutscher Bildender Künstler und Kunstpädagoge

Siehe auch:

 Hohlweg (Begriffsklärung)
 Hollenweger 
 Hollweg
 Holweck-Preis
 Holweg